Królewski – potok, dopływ Raby
 Potok Królewski – potok, dopływ Strzyży
 Potok Królewski – potok, dopływ Raby